Emerald Lake är en sjö i Antarktis. Den ligger i Sydorkneyöarna. Argentina och Storbritannien gör anspråk på området. Emerald Lake ligger  meter över havet. Den ligger på ön Signy. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Emerald Lake.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Antarktis
Sydorkneyöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis